Miejscowości w USA:
 Perkins – jednostka osadnicza w stanie Georgia, w hrabstwie Jenkins
 Perkins – miejscowość w stanie Oklahoma, w hrabstwie Payne
Gminy w USA:
 Perkins (ang. Perkins Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Erie
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Perkins (ang. Perkins County) – w stanie Nebraska
 hrabstwo Perkins (ang. Perkins County) – w stanie Dakota Południowa
Osoby noszące nazwisko Perkins:
 Anthony Perkins – aktor
 Carl Perkins – muzyk, piosenkarz
 Elizabeth Perkins – aktorka
 Jacob Perkins – fizyk, wynalazca
 Kieren Perkins – sportowiec, pływak
 Sam Perkins – koszykarz
Inne:
 USS "Perkins" – okręty amerykańskie
 Perkins Engines Company Limited – angielski producent silników